Bartholina est un genre de la famille des Orchidaceae.

Étymologie 
Le nom du genre a été attribué en l'honneur de Thomas Bartholin, naturalise danois du .

Répartition 
Endémique au Fynbos d'Afrique du Sud

Liste partielle d'espèces 
 Bartholina burmanniana R.Br.
 Bartholina ethelae Bolus 1884
 Bartholina lindleyana

Illustration

Références

Liens externes 

 

Orchidinae
Genre d'Orchidaceae (nom scientifique)